Vlaams Economisch Verbond
 VEV '67 (voetbalclub)
 Vereist Eigen Vermogen
 Vrouwen Electriciteits Vereeniging